Wattenberg ist geografischer Name:
 Wattenberg, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Wattenberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Deutschland
 Wattenberg (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Wattenberg (Vereinigte Staaten) mit Erdgasfeld Wattenberg

 Wattenberg (Habichtswald) (), Berg im Habichtswälder Bergland bei Martinhagen, Landkreis Kassel, Nordhessen, Deutschland

Wattenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Wattenberg (1917–2007), US-amerikanischer Physiker
 Ben Wattenberg († 2015), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Diedrich Wattenberg (1909–1996), deutscher Astronom und Publizist
 Gerhard Wattenberg (1926–2016), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Hermann Wattenberg (1901–1944), deutscher Chemiker und Meereskundler
 Jürgen Wattenberg (1900–1995), deutscher Marineoffizier und U-Boot Kapitän
 Lee W. Wattenberg († 2014), US-amerikanischer Mediziner
 Richard Seiffert-Wattenberg (1874–1945), deutscher Maler und Buchautor
Siehe auch:
 Watenberg